Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 53 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 211

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 4
 Поражений: 23
 Процент побед: 14.81
 Очков набрано: 84
 Очков пропущено: 194

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 187

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 168

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 159

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 4
 Поражений: 22
 Процент побед: 15.38
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 184

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Детройт Тайгерс
МЛБ в сезоне 1996